Napoléon III ou l'Empire des sens est un ouvrage historique de Michel de Decker, écrivain, homme de radio, scénariste pour la télévision, qui a pour sujet l'homme Napoléon III dans sa vie amoureuse et ses rapports avec les femmes. Il est paru en 2008, l’année du bi-centenaire de la naissance de Napoléon III.

Présentation et résumé 

 qui a impulsé la politique et l'essor de son pays pendant plus de vingt ans. Napoléon III a connu plusieurs vies en une seule. Sur le plan politique, il est l’homme des coups d’état en qui d'abord personne ne croit mais il est facilement élu président de la République, son règne est une période particulièrement faste sur les plans politique et surtout socio-économique : expansion économique et création des premiers logements sociaux.

Sur un plan plus personnel, c'est un "amoureux des femmes", d'abord avec sa cousine Mathilde, qu’il faillit épouser, puis ses  conquêtes anglaises, la belle Miss Howard qui mit sa fortune à sa disposition de Napoléon lors de sa prise de pouvoir. La reconnaissance politique se fera avec Eugénie, belle mais plutôt froide, ne lui a-t-elle pas dit "le chemin de votre chambre... passe par la chapelle, monsieur". Au bout de six mois, il s'est consolé avec des artistes allant des comédiennes aux chanteuses, des demi-mondaines également, comme Marguerite Bellanger... qu'il recevait dans sa garçonnière située rue du Bac.

Derrière le visage austère des photos officielles, il y avait un homme souvent drôle et plein d’esprit. Il n'est pas seulement le vaincu de Sedan, celui dont le corps est toujours en Angleterre, dans une crypte de Farnborough, il a largement contribué à l'une des périodes les plus heureuses de l'histoire française.

Édition 
Napoléon III ou l’empire des sens, Michel de Decker, éditions Belfond, , 305 pages, .

Informations complémentaires 
 Présentation vidéo
 Présentation magazine

Notes et références 

Livre d'histoire de France
Biographie
Livre paru en 2008
Napoléon III